Николай Николаевич Полежа́ев (1857—1903) — русский .

Биография 
Родился в 1857 году. 

В 1875 году с золотой медалью окончил Санкт-Петербургскую 4-ю гимназию и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета; в 1879 году перешёл в одесский Новороссийский университет, который окончил в 1880 году со степенью кандидата. 

Совершенствовался за границей: занимался зоологией в Вюрцбурге у профессора Земпера и в Лейпциге у профессора Лейкарта. 

В 1881 году совершил кругосветное путешествие, затем, в 1882—1885 годах, занимался исследованием губок под руководством профессора Ф. Шульце в Граце. В 1885 году за диссертацию «Опыт естественной системы известковых губок» получил степень магистра зоологии Санкт-Петербургского университета и в 1886—1891 годах был приват-доцентом по кафедре зоологии этого университета. В 1889 году за диссертацию «Keratosa как естественная систематическая группа» получил степень доктора и был командирован Обществом естествоиспытателей в Санкт-Петербурге на Мугоджарские горы для фаунистических исследований. В 1893/1894 учебном году был приват-доцентом в университете Св. Владимира. 

Н. Н. Полежаев считался одним из лучших знатоков губок, почему ему и было предложено взять на себя обработку спонгиологических коллекций, собранных экспедицией Челленджера.

Умер в 1903 году. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Библиография 
Главные его сочинения:
 «Ueber d. Sperma u. d. Spermatogenese bei Sycandra raphanus» («Sitzb. K. Wien. Ak. Wiss.», 1882),
 «Об организации и классификации роговых губок» («Труды СПб. общ. ест»., 1884),
 «Опыт естественной системы известковых губок» (, 1885, магистерская диссерт.),
 «Report on the Calcarea coll. by Challenger in 1873—76» и «Report on the Keratosa dredged by Challenger during 1875—76» (в описании результатов экспедиции Челленджера за 1883 и 1885 гг.),
 «Спонгиологические этюды» («Труды СПб. общ. естеств.», 188Э),
 «Keratosa как естественная систематическая группа» (СПб., 1889; доктор. диссерт.) и другие.

Примечания

Литература 
 

Выпускники Ларинской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Императорского Новороссийского университета
Преподаватели Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Императорского университета Святого Владимира
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры